Oxyloma hawkinsi är en snäckart som först beskrevs av Baird 1863.  Oxyloma hawkinsi ingår i släktet Oxyloma och familjen bärnstenssnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Bärnstenssnäckor
hawkinsi